Bhuta (sanskrit), Bhūta, auch Bhut, englische Schreibweise Bhoot, bezeichnet
 Bhuta (Geist), ein Geistwesen im indischen Volksglauben
 Mahabhuta („Große Elemente“), in der indischen Philosophie die vier oder fünf Elemente
 Bhuta Yajna, Opfer an die Elemente, im Hinduismus eine der fünf Formen des rituellen Opfers
 Bhoot (Film), Bollywood-Spielfilm von 2003
 Bhoot (Wind), in Indien ein lokal begrenzter staubiger Luftwirbel, etwa eine Kleintrombe

Siehe auch
Bhutta, eine von den Rajputen abstammende Volksgruppe in der pakistanischen Provinz Punjab